La 26 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

  (Chine)
  (Union soviétique)